Sezon 2012/2013 to 67. sezon w historii Lechii Gdańsk.

Przygotowania do sezonu

Rozegrane sparingi w czasie przygotowań

Transfery

Do Lechii

Z Lechii

Skład na jesień 2012 
Źródło:

Rozegrane mecze 

Stan po 6 kolejce.

Strzelcy

Ekstraklasa

Puchar Polski

Rozgrywki

Liga

Miejsca Lechii po danej kolejce

Tabela 

||rowspan=1 style="background-color:white;"|
 

||rowspan=9 style="background-color:white;"|

Puchar Polski

1/16 finału

1/8 finału

Przypisy 

2012 w piłce nożnej
2013 w piłce nożnej
Lechia Gdańsk